Новое Ильмово — название населённых пунктов в России:

 Новое Ильмово — село в Дрожжановском районе Татарстана.
 Новое Ильмово — село в Черемшанском районе Татарстана.